Кре́йчи — распространённая в ряде русскоязычных источников неправильная передача чешской фамилии Крейчий ().

 Крейчи, Вит (род. 2000) — чешский баскетболист.
 Крейчи, Давид (род. 1986) — чешский хоккеист.
 Крейчи, Иша (1904—1968) — чешский композитор, дирижёр и драматург.
 Крейчи, Йозеф (1821—1881) — чешский композитор.
 Крейчи, Оскар (род. 1948) — чешский политолог.
 Крейчи, Станислав Антонович (1936—2021) — советский и российский композитор, радиоинженер, работавший с синтезатором АНС.
 Крейчи, Франтишек (1858—1934) — чешский философ и психолог.
 Крейчи, Ярослав (1892—1956) — чешский политик-коллаборационист, глава оккупационного правительства.
 Крейчи, Ярослав (младший) (1916—2014) — чешский социолог и историк.

См. также 
 Крейчий — верная передача фамилии на русский язык.